Herrnhof steht für:
 Herrnhof (Bliesdorf), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Bliesdorf, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Herrnhof ist der Familienname von:
 Hugo Herrnhof (* 1964), italienischer Shorttracker